Die Austrian Open 2017 im Tischtennis waren das zehnte Turnier der ITTF World Tour 2017. Sie fanden vom 19. bis 24. September 2017 im österreichischen Linz statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Austrian Open 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 29. August 2020)
 Die World Tour 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 29. August 2020)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Linz
Tischtenniswettbewerb in Österreich
Tischtennisveranstaltung 2017